Ниторока — топоним (тип: гидроним) в России.

Красноярский край 
 Ниторока — озеро, в центральной части п-ова Таймыр; левобережье р. Пясина, южнее устья р. Тарея; южнее оз. Фудему, координаты 72°44' с. ш. 90°30' в. д., код ГКГН 205878.
 Ниторока — река, правый приток р. Бинюда (бассейн р. Пясина), координаты 73°39' с. ш. 89°11' в. д., код ГКГН 204971.
 Ниторока — река, левый приток р. Иньва, координаты 72°38' с. ш. 90°42' в. д., код ГКГН 580971.

См. также